Phoenix Theatre se poate referi la unul din următoarele teatre

 Phoenix Arts Centre, cunioscut anterior sub numele de Phoenix Theatre din Leicester, Marea Britanie
 Phoenix Theatre (Denver), teatru regional din Denver, Colorado, Statele Unite ale Americii
 Phoenix Theatre (London), unul din numeroasele teatre din West End, Londra, Marea Britanie
 Phoenix Theatre (Indianapolis), un teatru alternativ profesionist din Indianapolis, statul Indiana, Statele Unite ale Americii
 Phoenix Theater (Petaluma), club pentru toate vârstele din Petaluma, California, Statele Unite ale Americii
 Phoenix Theatre (Phoenix), teatru regional din Phoenix, Arizona, Statele Unite ale Americii
 Phoenix Theatre (Victoria), spațiu teatral pe campusul University of Victoria, British Columbia, Canada

Vezi și 

 Phoenix (dezambiguizare)

Nume proprii